Yamin Yisrael, un parti politique israélien
 Yemin Moshe, un ancien quartier de Jérusalem
 Elliott Yamin, un chanteur juif américain
 , un poète, héros national et politicien d'Indonésie
 Yamin est également un prénom masculin (benyamin)